Paul Cook, né le  à Hammersmith, est un musicien britannique, connu notamment pour avoir été le batteur des Sex Pistols.

Biographie 
Paul Cook fera la connaissance de Steve Jones vers l'âge de 12 ans. Ils vont tous deux à la Christopher Wren school.

Paul Cook a dans sa classe un certain Warwick « Wally » Nightingale qui joue de la guitare. Nightingale propose de former un groupe, Cook au départ n'est pas intéressé. Par la suite il prendra le rôle de batteur. Le groupe s'appellera The Strand et comprendra Steve Jones (chant), Wally Nightingale (guitare), Jimmy McKinn (claviers), Steve Hayes (basse) et Paul Cook (batterie). McKinn quittera le groupe lorsqu'il épousera la sœur de Cook et Steve Hayes sera remplacé temporairement par Del Noones (cousin de Cook). Finalement Glen Matlock reprendra le rôle de bassiste en 1974 du groupe qui s'appellera désormais The Swankers. Leur premier concert a lieu début 1975 dans le pub Tom Salters Cafe à Londres. Malcolm McLaren deviendra le manager du groupe et suggérera à Jones de reprendre la guitare. Le groupe se séparera de Nightingale  selon la version officielle. Cook dira de Nightingale : .      

Cook, Jones et Matlock chercheront un nouveau chanteur qu'ils trouveront en la personne de John Lydon, surnommé « Rotten » (pourri) par Jones en raison de ses dents jaunes. Ils formeront ainsi The Sex Pistols. Matlock quitte le groupe en février 1977 et sera remplacé par Sid Vicious.

Le groupe se sépare le  quand Steve Jones, suivi de Cook, quitte le groupe. Paul Cook va ensuite jouer avec Johnny Thunders (album So alone), Joan Jett, The Greedies (avec Jones et des membres de Thin Lizzy). Cook et Jones formeront très temporairement le groupe Shampistols avec Jimmy Pursey et Dave Tregunna (Sham 69). Cook et Jones finiront par former The Professionals en 1980 avec Andy Allen (qui jouait la basse dans Silly Thing et Lonely Boy) des Sex Pistols. Allen sera remplacé en  par Paul Myers (ex-Subway Sect) et prendra un deuxième guitariste Ray Mc Veigh. Après un album produit par Nigel Gray, le groupe fera 2 tournées américaines. La première sera interrompue par un accident de voiture (Cook, Myers et Mc Veigh blessés) et la deuxième se terminera en . À la suite de cette tournée Jones (qui avait de gros problèmes de drogues à ce moment-là) décidera de rester à New York ce qui provoquera la fin du groupe.

Paul Cook refera surface avec Chief of Relief (de 1985 à 1988), jouera avec Edwyn Collins (notamment sur le hit A girl like you) ainsi qu'avec Vic Godard (The end of the Surrey people).

Cook reprendra du service avec les Sex Pistols à partir de 1996. Il rejoue avec Paul Myers au sein de Vic Godard and the Subway Sect et fait partie de Man Raze avec Phil Collen (Def Leppard) et Simon Laffy. Man Raze a deux albums à son actif.

Il est toujours le batteur officiel de Sex Pistols. Il est le père de la chanteuse de reggae Hollie Cook.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Batteur anglais de rock
Batteur de punk rock
Membre des Sex Pistols
Naissance en juillet 1956
Naissance à Hammersmith
Artiste de Virgin Records
Artiste de Warner Bros. Records